

Діер-Парк — місто, штат Меріленд
 Діер-Парк — місто, штат Огайо
 Діер-Парк — місто, штат Техас
 Діер-Парк — місто, штат Вашингтон
 Діер-Парк — селище, штат Іллінойс
 Діер-Парк — селище, штат Вісконсин
 Діер-Парк — переписна місцевість, штат Алабама
 Діер-Парк — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Діер-Парк — переписна місцевість, штат Нью-Йорк